Die Ruhr Open 2013 (auch European Tour 2013/14 – Event 5) waren ein Snookerturnier der Players Tour Championship 2013/14, das vom 3. bis zum 6. Oktober 2013 in der RWE Sporthalle in Mülheim ausgetragen wurde.

Es war das erste PTC-Turnier in Mülheim und nach dem Paul Hunter Classic das zweite Turnier der Players Tour Championship 2013/14, das in Deutschland stattfand.

Im Finale setzte sich der Nordire Mark Allen mit 4:1 gegen Ding Junhui durch. Für ihn war es nach den Antwerp Open 2012 der zweite Sieg bei einem PTC-Turnier und der fünfte Titel insgesamt auf der Main Tour.

Preisgeld und Ranglistenpunkte 

 1Nur Main-Tour-Spieler erhielten Ranglistenpunkte.

Vorrunde 

Für die erste Ausgabe der Ruhr Open hatten sich 185 Spieler beworben, darunter 117 Profis, die direkt in die Hauptrunde kamen. Die übrigen 68 Spieler mussten in drei Qualifikationsrunden die verbleibenden 11 Plätze ausspielen. Von den 20 angetretenen deutschen Amateuren schaffte es nur der Deutsch-Engländer Phil Barnes ins Hauptturnier. Der amtierenden Frauenweltmeisterin Wendy Jans aus Belgien gelang es zum ersten Mal in ihrer Karriere, unter die letzten 128 eines Turniers der Players Tour Championship zu kommen. Neben ihr schafften es noch zwei weitere Amateure aus dem nahen Belgien weiterzukommen.

Alle Partien wurden im Modus Best of 7 Frames ausgetragen.

Runde 1

Runde 2

Runde 3

Hauptrunde

Runde 1 bis Achtelfinale

Teil 1

Teil 2

Teil 3

Teil 4

Teil 5

Teil 6

Teil 7

Teil 8

Viertelfinale bis Finale

Finale

Century Breaks

Vorrunde

Hauptrunde

Quellen 

Players Tour Championship 2013/14
2013